Ovidiu steht für:

 Ovidiu (Stadt), rumänische Stadt in der Region Dobrudscha
 Ovidiu (Vorname), männlicher Vorname